Ixion () ist ein altgriechischer, männlicher Personenname. Der Name leitet sich von ischys (Stärke) und io (Mond) ab und erinnert an die Mistel (ixias).

Bekannte Namensträger:

 Ixion, König der Lapithen; er wurde zur Strafe für seine Freveltaten auf ewig an ein Rad gebunden
 Ixion, König von Korinth
 ein Beiname des Demetrios von Adramyttion

Andere Bedeutungen:

 der Name eines Plutino im Kuipergürtel, siehe (28978) Ixion.
 zwei gleichnamige britische Motorradhersteller a) Ixion (London) b) Ixion (Birmingham) in der Zeit von 1900 bis etwa 1930